Oi eller  Ōi kan syfta på följande :
 Oi!, en subgenre inom punk
 Ōi, Fukui, en kommun i Fukui prefektur, Japan
 Ōi kärnkraftverk, ett kärnkraftverk i Fukui prefektur, Japan
 Ōi, en tidigare kommun i Saitama prefektur Japan, numera del av Fujimino